Coppersmith ist der Familienname folgender Personen:

 Don Coppersmith, US-amerikanischer Mathematiker und Kryptologe
 Sam Coppersmith (* 1955), US-amerikanischer Politiker
 Susan Coppersmith (* 1957), US-amerikanische Physikerin